▶ Liste(n) der Hallenkirchen – Übersicht

– Siehe auch Pseudobasiliken im Vereinigten Königreich (1274) –

Anzahl 1568

Die Hallenkirchen im Vereinigten Königreich waren abgesehen von wenigen Ausnahmen bis vor kurzer Zeit unbeachtet. Wie diese Liste im Vergleich zu den Listen der Hallenkirchen in anderen Ländern zeigt, hat das Vereinigte Königreich und darin allein England mehr Hallenkirchen als irgendein anderes Land Europas.

England 
– Siehe auch Pseudobasiliken in England (1148) –

Für England sind bisher in vielen Grafschaften fast nur diejenigen Hallenkirchen eingetragen, deren Errichtung bis Anfang des 17. Jahrhunderts begonnen wurde.

Anzahl: 1357 

Hintergrundinformationen:
 HE = Historic England – Gebäudebeschreibung in der staatlichen Denkmaldatenbank
 CHR = Church Heritage Record – Denkmaldatenbank der Church of England

North East England 

– Siehe auch Pseudobasiliken in North East England (30) –

Anzahl: 16

Northumberland 
– Siehe auch Pseudobasiliken in Northumberland (15) –

Anzahl: 6

Tyne and Wear 
– Siehe auch Pseudobasiliken in Tyne and Wear (3) –

Anzahl: 4

County Durham 

– Siehe auch Pseudobasiliken im County Durham (12) –

Anzahl: 6

North West England 

– Siehe auch Pseudobasiliken im North West England (39) –

Anzahl: 42

Cumbria 
– Siehe auch Pseudobasiliken im Cumbria (20) –

Anzahl: 17

Lancashire 

– Siehe auch Pseudobasiliken im Lancashire (11) –

Anzahl: 6

Merseyside und Greater Manchester 
– Siehe auch Pseudobasiliken im Merseyside und in Greater Manchester (2) –

Anzahl: 6

 Merseyside: 

 Greater Manchester:

Cheshire 
– Siehe auch Pseudobasiliken im Cheshire (6) –

Anzahl: 13

Yorkshire (and the Humber) 

– Siehe auch Pseudobasiliken in Yorkshire (and the Humber) (140) –

Alle hier aufgeführten Bauwerke liegen im Gebiet der historischen Grafschaft Yorkshire, heute aufgeteilt in vier Zeremonialgrafschaften.
Die zusätzlich zur Region Yorkshire and the Humber gehörenden Unitary Authorities (Einheits-Gebietskörperschaften) North Lincolnshire und North East Lincolnshire gehören für kulturelle Belange zur Zeremonialgrafschaft Lincolnshire, deren weitaus größerer Teil in der Region East Midlands liegt, sodass ihre Baudenkmäler dort mit aufgeführt sind. Andererseits gehört zur historischen Grafschaft Yorkshire und zur Zeremonialgrafschaft North Yorkshire auch der südöstlich des Flusses Tees gelegene Teil der Region North East England. Dort gelegene Bauwerke sind darum hier mit aufgelistet.

Anzahl: 55 

North Yorkshire:

– Siehe auch Pseudobasiliken in North Yorkshire (65) –

Anzahl: 28 

East (Riding of) Yorkshire:

– Siehe auch Pseudobasiliken in East Yorkshire (28) –

Anzahl: 6 

West Yorkshire:

– Siehe auch Pseudobasiliken in West Yorkshire (18) –

Anzahl: 10 

South Yorkshire:

– Siehe auch Pseudobasiliken in South Yorkshire (29) –

Anzahl: 11

East Midlands 

– Siehe auch Pseudobasiliken in den East Midlands (153) –

Anzahl: 77

Derbyshire 
– Siehe auch Pseudobasiliken in Derbyshire (24) –

Anzahl: 21

Nottinghamshire 
– Siehe auch Pseudobasiliken in Nottinghamshire (30) –

Anzahl: 11

Lincolnshire 
– Siehe auch Pseudobasiliken in Lincolnshire (47) –

Anzahl: 12

Leicestershire 
– Siehe auch Pseudobasiliken in Leicestershire (27) –

Anzahl: 18

Rutland 
– Siehe auch Pseudobasiliken in Rutland (3) –

Anzahl: 1

Northamptonshire 
– Siehe auch Pseudobasiliken in Northamptonshire (22) –

Anzahl: 14

East of England 

– Siehe auch Pseudobasiliken in der Region East of England (184) –

Anzahl: 85

Bedfordshire 
– Siehe auch Pseudobasiliken in Bedfordshire (13) –

Anzahl: 8

Cambridgeshire 
– Siehe auch Pseudobasiliken in Cambridgeshire (29) –

Anzahl: 12

Norfolk 
– Siehe auch Pseudobasiliken in Norfolk (66) –

Anzahl: 19 

Externe Info: Übersicht über die mittelalterlichen Kirchen in Norwich, siehe

Suffolk 
– Siehe auch Pseudobasiliken in Suffolk (45) –

Anzahl: 16, davon 1 auch in der Liste der Pseudobasiliken.

Essex 
– Siehe auch Pseudobasiliken in Essex (21) –

Anzahl: 25

Hertfordshire 
– Siehe auch Pseudobasiliken in Hertfordshire (10) –

Anzahl: 5

Greater London 
– Siehe auch Pseudobasiliken in Greater London (9) –

Anzahl: 23

South East England 

– Siehe auch Pseudobasiliken in South East England (228) –

Anzahl: 323

Kent 
– Siehe auch Pseudobasiliken in Kent (54) –

Anzahl: 99

Sussex 
– Siehe auch Pseudobasiliken in Sussex (48) –

Anzahl: 51

East Sussex 
Anzahl: 29

West Sussex 
Anzahl: 22

Surrey 
– Siehe auch Pseudobasiliken in Surrey (17) –

Anzahl: 41

Isle of Wight 
– Siehe auch Pseudobasiliken auf der Isle of Wight (7) –

Anzahl: 15, davon 2 auch Pseudobasilikan

Hampshire 
– mit Southampton und Portsmouth –

– Siehe auch Pseudobasiliken in Hampshire (30) –

Anzahl: 38

Berkshire 
– Siehe auch Pseudobasiliken in Berkshire (9) –

Anzahl: 21

Buckinghamshire 
– mit Milton Keynes –

– Siehe auch Pseudobasiliken in Buckinghamshire (19) –

Anzahl: 18

Oxfordshire 
– Siehe auch Pseudobasiliken in Oxfordshire (45) –

Anzahl: 40

South West England 

– Siehe auch Pseudobasiliken in South West England (253) –

Anzahl: 560

Wiltshire 
– Siehe auch Pseudobasiliken in Wiltshire (36) –

Anzahl: 45

Gloucestershire 
– Siehe auch Pseudobasiliken in Gloucestershire (25) –

Anzahl: 71

Bristol 
– Siehe auch Pseudobasiliken in Bristol (3) –

Anzahl: 6

Somerset 
– Siehe auch Pseudobasiliken in Somerset (84) –

Anzahl: 84

Dorset 
– Siehe auch Pseudobasiliken in Dorset (39) –

Anzahl: 30

Devon 
– Siehe auch Pseudobasiliken in Devon (61) –

Anzahl: 221, davon 4 auch als Pseudobasilika anzusehen oder teils Hallenkirche, teils Pseudobasilika.

Cornwall 
– Siehe auch Pseudobasiliken in Cornwall (4) –

Anzahl: 103

Region West Midlands 

– Siehe auch Pseudobasiliken in der Region West Midlands (112) –

Anzahl: 176

Warwickshire 
– Siehe auch Pseudobasiliken in Warwickshire (20) –

Anzahl: 31

Grafschaft West Midlands 
– Siehe auch Pseudobasiliken in der Grafschaft West Midlands (6) –

Anzahl: 9

Staffordshire 
– Siehe auch Pseudobasiliken in Staffordshire (22) –

Anzahl: 23

Shropshire 
– Siehe auch Pseudobasiliken in Shropshire (19) –

Anzahl: 32

Worcestershire 
– Siehe auch Pseudobasiliken in Worcestershire (29) –

Anzahl: 42

Herefordshire 
– Siehe auch Pseudobasiliken in Herefordshire (16) –

Anzahl: 39

Wales 

Gliederung des Landes:

Den Ceremonial Counties (Zeremonialgrafschaften) Englands entsprechen in Wales die Preserved Counties (Bewahrten Grafschaften). Dabei wurde die historische Grafschaft Glamorgan in drei Preserved Counties unterteilt. Andererseits umfasst das Preserved County Dyfed drei historische Grafschaften, die Preserved Counties Gwynedd und Powys jeweils zwei. Die für die meisten Belange zuständigen Principalities (Fürstentümer), auch Counties (Grafschaften) genannt, sind von ihrer Struktur her Unitary Authorities (Einheits-Gebietskörperschaften). Gwent entspricht einem historischen Territorium, das bei etwa konstanter Ausdehnung bis ins 16. Jahrhundert Gwent hieß, nach der Annexion Wales’ durch England 1535 dann jahrhundertelang Monmouthshire.

Hintergrundinformationen:
 Cadw = Staatliche Denkmalbehörde in Wales
 DAT = Dyfed Archaeological Trust

In beiden Fällen ist die Nummer in der staatlichen Denkmalliste mit angegeben.

– Siehe auch Pseudobasiliken in Wales (58) –

Anzahl: 162, davon 6 auch Pseudobasilika

Powys 
– Siehe auch Pseudobasiliken in Powys (9) –

Anzahl: 18

Gwent 

– Siehe auch Pseudobasiliken in Gwent (18) –

Anzahl: 22, davon 1 auch Pseudobasilika

Glamorgan 
– Siehe auch Pseudobasiliken in Glamorgan (9) –

Anzahl: 17

South Glamorgan:

– Siehe auch Pseudobasiliken in South Glamorgan (4) –

Anzahl: 13

Mid Glamorgan:

– Siehe auch Pseudobasiliken in Mid Glamorgan (3) –

Anzahl: 2, beide erst im 19. Jh. zur Hallenkirche erweitert.

West Glamorgan:

– Siehe auch Pseudobasiliken in West Glamorgan (2) –

Anzahl: 2, beide im 19. und 20. Jh. neu errichtet.

Dyfed 

– Siehe auch Pseudobasiliken in Dyfed (11) –

Anzahl: 52, davon 4 auch Pseudobasilika

Carmarthenshire:

– Siehe auch Pseudobasiliken in Carmarthenshire (2) –

Anzahl: 23, davon 1 auch Pseudobasilika

Pembrokeshire:

– Siehe auch Pseudobasiliken in Pembrokeshire (8) –

Anzahl: 26, davon 3 auch Pseudobasilika

Ceredigion:

– Siehe auch Pseudobasiliken in Ceredigion (1) –

Anzahl: 3

Gwynedd 

Anzahl: 20

Verwaltungseinheit Gwynedd:

– Siehe auch Pseudobasiliken in Gwynedd (2) –

Anzahl: 14

Verwaltungseinheit Anglesey:

– (Pseudobasiliken gibt es auf Anglesey nicht) –

Anzahl: 6

Clwyd 

– Siehe auch Pseudobasiliken in Clwyd (9) –

Anzahl: 33, davon 1 Grenzfall zur Pseudobasilika

Schottland 

– Siehe auch Pseudobasiliken in Schottland (58) –

Anzahl = 36, davon 1 auch unter Pseudobasiliken notiert

Hintergrundinformationen:
 HE, hier Historic Environment
 Cm, „Canmore“, ein weiteres Portal der Denkmalbehörde Historic Environment Scotland
 POWiS, „Places Of Worship in Scotland“, Portal des Scotland’s Churches Trust

Dumfries and Galloway 
– Siehe auch Pseudobasiliken in Dumfries and Galloway (3) –

Ayrshire 
– Pseudobasiliken wurden in Ayrshire nicht gefunden –

Anzahl: 2

Greater Glasgow 
Greater Glasgow ist für verschiedene Bereiche des öffentlichen Lebens und öffentlicher Leistungen unterschiedlich definiert. Auf jeden Fall dazu gehören außer Glasgow die beiden anderen Council Areas in der historischen Grafschaft Lanarkshire sowie die drei Council Areas in der historischen Grafschaft Renfrewshire und die beiden in der historischen Grafschaft Dunbartonshire.

– Siehe auch Pseudobasiliken in Greater Glasgow (21) –

Anzahl: 8

Scottish Borders 

– Siehe auch Pseudobasiliken in Scottish Borders (2) –

Lothians 
– Siehe auch Pseudobasiliken in den Lothians (5) –

Anzahl: 5, ein Grenzfall auch als Hallenkirche notiert.

Edinburgh 
– Siehe auch Pseudobasiliken in Edinburgh (3) –

Anzahl: 8

Stirlingshire 

– Siehe auch Pseudobasiliken in Stirlingshire (1) –

Die historische Grafschaft ist heute aufgeteilt in die Council Areas Stirling und Falkirk

Nördlich des Firth of Forth 

– Siehe auch Pseudobasiliken nördlich des Firth of Forth (19) –

Anzahl: 5

Highlands and Islands 

Anzahl: 5 

Highland Council Area

– Siehe auch Pseudobasiliken in Highland Council Area (2) –

Anzahl: 2 

Argyll and Bute

– Siehe auch Pseudobasiliken in Argyll and Bute (2) –

Anzahl: 3

Nordirland 

Siehe auch:
 Hallenkirchen in der Republik Irland (46, davon 4 auch unter Pseudobasiliken)
 Pseudobasiliken in Nordirland (10)

Anzahl: 13, davon 1 teilweise Pseudobasilika

Hintergrund-Informationen:
 HB… = Historic Building Details im Historic Environment Viewerdes Department for Communities Northern Ireland

Siehe auch 
 Liste der Pseudobasiliken im Vereinigten Königreich

Weblinks

Einzelnachweise 

Vereinigtes Konigreich, Hallenkirchen
!Hallenkirchen
!Vereinigtes Konigreich